
Molekulska formula -{C6H4O2}- se može odnositi na:
 1,2-Benzohinon
 1,4-Benzohinon